Бейла — город в Гвинее
Бёйла — гора в Исландии
Бейла — персонаж скандинавской мифологии